BBI peut faire référence à :
  ;
 Berlin-Brandenburg International Airport, un nom abandonné pour l'expansion de l'aéroport international de Berlin-Schönefeld en Allemagne ;
  ou Bosnia Bank International Centar, un centre commercial moderne situé dans le centre de Sarajevo.